Pronja è un toponimo russo che può riferirsi a:
 Pronja: fiume della Russia europea centrale, affluente della Oka (bacino del Volga);
 Pronja: fiume della Russia europea centrale, affluente del Sož (bacino del Dnepr).